Пецль, Йозеф (1814—1881) — немецкий юрист и политический деятель.
 Пецль, Роберт (нем. Robert Pecl, род. 1965) — австрийский футболист.
 Пецль, Эдуард (1851—1914) — немецкий журналист-фельетонист.

Примечания